Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mallorca Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 13. Juni 2016 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Calvià